Kuttel ist

 Kuttel (1961), DEFA-Film
 der deutsche Name des polnischen Ortes Kocioł (Lewin Kłodzki) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kuttel Daddeldu, Kunstfigur des Lyrikers Joachim Ringelnatz

Siehe auch:
 Kutteln
 Saure Kuttel
 Küttel
 Kuddel